Bugweri (stad), stad in Oeganda
 Bugweri (district), district in Oeganda
 Koninkrijk Bugweri, historisch land in Afrika